Ragnarök kan syfta på:

 Ragnarök – inom nordisk mytologi till en serie händelser, inklusive en avgörande strid, som förutspås leda till jordens undergång
 Ragnarök (opera) – en opera av Richard Wagner
 Ragnarök (musikgrupp) – en rockgrupp
 Ragnarök (bok) – en bok skriven av Erik Wallin
 Ragnarök (manhwa) – en manhwa av Lee Myung-jin 
 Ragnarök (tecknad serie) – en fransk tecknad serie
 Ragnarök (TV-serie) – en norskspråkig fantasy-dramaserie från 2020
 Ragnarök (låt av Ultima Thule) – en låt av  Ultima Thule
 Ragnarök, Nynäshamns kommun – ett fritidshusområde i Nynäshamns kommun
Thor: Ragnarök - en marvel film om Thor och Ragnarök